Сезонът 2014/15 е 84-ият пореден сезон за ФК Барселона  в Примера Дивисион.

Това беше един от най-успешните сезони в историята на клуба, тъй като те спечелиха требъл, като спечелиха Ла Лига, Купата на Краля 

и Шампионската лига на УЕФА. Това беше и първият сезон при старши треньора Луис Енрике.

Сезонът беше първият от 1998/99 без бившия капитан Карлес Пуйол, който се оттегли след края на сезон 2013/14.

Основен състав

Трансфери

Дошли в клуба 

Общи разходи   € 157 250 000

Напуснали клуба 

Общи доходи:  € 70 800 000

Играчи дадени под наем

Приятелски срещи

Купа „Жоан Гампер“

Суперкупа на Каталония 2014

Примера дивисион

Шампионска лига

Групова фаза

Осминафинал

Четвърфинал

Полуфинал

Финал

Купа на Испания

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал

Статистика

Голмайстори

Асистенции

Дисциплинарни показатели

Хеттрикове

Дузпи

Преки свободни удари

Източници 

Футболни отбори през сезон 2014/15
ФК Барселона